Il campionato di pallavolo femminile ai Goodwill Games fu disputato in 3 edizioni a quattro anni di distanza ciascuna, durante i Goodwill Games. Venne introdotto nel 1986, anno in cui ebbero inizio i primi Goodwill Games.

Parteciparono 8 squadre per ogni edizione. Ultimo vincitore del titolo è la Russia, che vinse la competizione per la prima volta.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni